Плехановское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Липецкая область
 Плехановское сельское поселение — входит в Грязинский район

Пермский край 
 Плехановское сельское поселение — входит в Кунгурский район

Тюменская область
 Плехановское сельское поселение — входит в Ярковский район